Schwanden (Glarus), een gemeente in het Zwitserse kanton Glarus
Schwanden bei Brienz, een gemeente in het Zwitserse kanton Bern
Kottweiler-Schwanden, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts